Velte steht für:
 Velte (Einheit), ein ehemaliges französisches Flüssigkeitsmaß

Velte ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Werner Velte (1923–1984), Komponist und ehemaliger Rektor der Karlsruher Musikhochschule
 Heinrich Velte (1782–1861), Landwirt und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Heinrich Friedrich Velte (1863–1940), deutscher Posthalter und Abgeordneter
 Inge Velte (1936–2021), hessische Landtagsabgeordnete (CDU)
 Jan Velte (* 1976), deutscher Rollhockeyspieler
 Jutta Velte (* 1957), nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen)
 Olaf Velte (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Patrick Velte (* 1980), deutscher Ökonom
 Waldemar Velte (1928–2018), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Welte